Bald Ledge bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Ledge (Oxford County, Maine)
 Bald Ledge (Washington County, Maine)